Dongolesi – abitanti di Dongola
Dongolesi – abitanti di Khashm El Girba